Le Tchad fait partie de l'archidiocèse du Cameroun du Patriarcat d'Alexandrie et de toute l'Afrique.

Historique

Présence d'orthodoxes grecs ou melkites (syro-libanais) depuis la période coloniale. Pas d'organisation communautaire connue, ni d'activité missionnaire.

Situation actuelle
Le Tchad relève de l'Archidiocèse orthodoxe du Cameroun (Patriarcat orthodoxe grec d'Alexandrie et de toute l'Afrique).

Dans plusieurs pages internet, il est question d'une activité missionnaire orthodoxe au Tchad, notamment en milieu toupouri. Il s'agirait d'une extension à partir du Cameroun (8 paroisses, dont une au Tchad).

Extrait de la page signalée en lien :

There were people from the Toubouri tribe on the Chad border, many of whom worked in unskilled jobs, such as farm labourers or gardeners, for members of the Greek community. One of these who was interested in Orthodoxy became a catechist, and was ordained in 1981. Initially the Archbishop gave teaching and celebrated the Divine Liturgy in French, with Fr Justin translating, as the Archbishop did not understand Toubouri. Later some students who went to the university and knew French translated the Liturgy into the Toubouri language. The Archbishop would hold garden parties at his home 3-4 times a year, at which catechumens would be baptised. These feasts were customary in the African community on special occasions, and though most members of the Greek community were not directly involved in mission, they helped by providing food for these feasts.
By 1990, when Archbishop Irenaeus was transferred to Carthage, there were 8 parishes among the Toubouri-speaking people along the Chad border, and there is now a priest in Chad itself.

Voir aussi

 Église orthodoxe en Afrique sub-saharienne

Liens externes 
 ORTHODOX MISSION IN TROPICAL AFRICA

Christianisme au Tchad